Карл Маркус Кристер Антонссон (; ) — шведский футболист, нападающий клуба «Вернаму».

Клубная карьера 
Антонссон является воспитанником «Уннарюда». В 2009 году он перешёл в «Хальмстад», где присоединился к молодёжному составу клуба. С 2010 года стал привлекаться к тренировкам с основным составом. 7 ноября 2010 года дебютировал в его составе в чемпионате Швеции в гостевой встрече с «Юргорденом», заменив в концовке матча Джо Сисе.

В декабре 2014 года перешёл в «Кальмар», подписав с клубом трёхлетний контракт. Первую игру за клуб провёл 4 апреля в первом туре нового чемпионата против «Хельсингборга», появившись на поле во втором тайме. В первом сезоне Маркус принял участие в 29 матчах и забил 12 мячей, попав в тройку лучших бомбардиров чемпионата. В результате этого в феврале 2016 года с ним был подписан новый долгосрочный контракт.

28 июня 2016 года перебрался в Англию, подписав с «Лидс Юнайтед» контракт, рассчитанный на три года. Дебютировал в английском Чемпионшипе 7 августа в гостевой игре с «Куинз Парк Рейнджерс». Следующий сезон провёл на правах аренды в «Блэкберн Роверс», выступающем в Лиге 1. В его составе провёл 34 игры и забил 8 мячей. 

14 июля вернулся в Швецию, присоединившись к «Мальмё», с которым заключил соглашение на три с половиной года. Через неделю сыграл за клуб первую игру в Алльсвенскане, появившись на поле в середине второго тайма игры с «Эребру» вместо Оскара Левицки. 23 августа Антонссон дебютировал в еврокубках в матче раунда плей-офф Лиги Европы с датским «Мидтьюлланном». По результатам сезона 2019 года «Мальмё» занял вторую строчку в турнирной таблице и стал серебряным призёром чемпионата. Весной 2021 года клуб дошёл до финала кубка страны, где в решающем матче уступил «Гётеборгу». Антонссон появился на поле на 14-й минуте вместо получившего травму Сёрена Рикса.

Вторую половину 2020 года Антонссон провёл на правах аренды до конца сезона в норвежском «Стабеке». В его составе провёл 10 матчей в чемпионате Норвегии и забил один гол.

Перед началом сезона 2021 года был отдан в аренду «Хальмстаду». Принял участие в 27 матчах и забил 6 мячей. Клуб занял 14-ю строчку в турнирной таблице и был вынужден играть стыковые матчи за право остаться в Алльсвенскане. Антонссон провёл оба матча противостояния с «Хельсингборгом», но по сумме двух встреч сильнее оказался соперник.

3 февраля 2022 года перешёл в «Вернаму», вышедший по результатам прошедшего сезона в Алльсвенскан.

Достижения 
Блэкберн Роверс:
 Серебряный призёр Лиги 1: 2017/18

Мальмё:
 Серебряный призёр Чемпионата Швеции: 2019
 Финалист Кубка Швеции: 2019/20

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте lagstatistik.se 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Хальмстад»
Игроки ФК «Кальмар»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Стабек»